Phillpotts ist der Familienname folgender Personen: 

 Adelaide Phillpotts (1896–1993), englische Schriftstellerin 
 Bertha Phillpotts, DBE (1877–1932), britische Skandinavistin und Erziehungswissenschaftlerin
 Eden Phillpotts (1862–1960), englischer Schriftsteller
 Edward Phillpotts (1871–1952), britischer Konteradmiral
 Henry Phillpotts (1778–1869), englischer Bischof

Siehe auch:
 Phillpott
 Philpott